Labourdette ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Labourdette (1946–2022), französischer Radrennfahrer
 Élina Labourdette (1919–2014), französische Theater- und Filmschauspielerin
 Henri Labourdette (1855–1910), französischer Karosseriebauunternehmer 
 Jean-Henri Labourdette (1888–?), französischer Karosseriebauunternehmer 

Labourdette ist der Name folgender Unternehmen:

 Carrosserie Labourdette, ehemaliges französisches Karosseriebauunternehmen